Saag se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andres Saag
 Lauri Saag